Српска лига Војводина у сезони 2006/07. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига ове сезоне броји 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи је Војвођанска лига, са четири групе - Војвођанска фудбалска лига Запад, Војвођанска фудбалска лига Исток, Војвођанска фудбалска лига Југ и Војвођанска фудбалска лига Север.

Клубови у сезони 2006/07.

Табела

Прва лига Србије

Српска лига Војводина 

Легенда

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине
 Сезона 2006/07 на srbijasport.net
 Сезона 2006/07 на soccerway.com

Српска лига Војводина
Српске фудбалске лиге у сезони 2006/07.